Magarza puede referirse a:
El nombre común de la planta Anacyclus clavatus.
El nombre común de la planta Anthemis arvensis.
El nombre común de la planta Anthemis cotula.
El nombre común de la planta Chamaemelum mixtum.
El nombre común de la planta Chrysanthemum coronarium.
El nombre común de la planta Matricaria discoidea.
El nombre común de la planta '''''Tanacetum parthenium.